Рома́н Ю́рьевич Миро́ненко (; 13 июня 1990, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Воспитанник футбольной школы днепропетровского «Днепра». Первые тренеры Б. Д. Подорожняк, А. И. Садовников, А. А. Чистяков. Во взрослом футболе дебютировал весной 2008 года в составе дублёров ахтырской команды «Нефтяник-Укрнафта», где сыграл в 8 играх, забил 1 гол. Летом того же года перешёл в черкасский «Днепр». В этой команде восемнадцатилетний футболист стал регулярно появляться в составе, проводя на поле в каждом из своих 14 матчей около тайма. С 2009 по 2012 — три года провёл в алчевской «Стали».

Зимой 2013 года, пребывая на просмотре в одной из команд, получил повреждение спины, из-за чего около трёх месяцев находился вне футбола. В середине апреля получил приглашение от краматорского «Авангарда», с которым и заключил контракт, окончательно не вылечив спину. В составе краматорской команды сыграл по тайму в двух играх, и в летнее межсезонье перешёл в «Славутич» (Черкассы). В составе этого клуба 7 мая 2014 года играл в полуфинале Кубка Украины против донецкого «Шахтёра».

Летом 2014 года Мироненко перешел в днепродзержинскую «Сталь», где выступал до окончания года. В январе 2015 года был приглашён на просмотр в грузинский «Гагра», после чего заключил с командой контракт. По окончании сезона покинул клуб из за окончания срока контракта. С июля 2016 года до его окончания выступал в клубе «Кафа», который выступает в Премьер-лиге Крымского футбольного союза под эгидой УЕФА. 1 марта 2017 года подписал контракт с «Буковиной», в которой выступал до окончания 2016/17 сезона.

В феврале 2018 года стал игроком клуба «Нефтяник-Укрнефть», который по завершении 2017/18 сезона покинул, в связи с его расформированием. Однако уже вскоре второй раз в карьере стал игроком перволигового грузинского клуба: «Мерани» (Мартвили). Зимой 2019 года после возвращения из Грузии заключил контракт с «Горняком-Спорт», который тоже выступал во втором по силе дивизионе. С мая того же года находится в статусе свободного агента.

Достижения 
 Полуфиналист Кубка Украины (1): 2013/14
 Серебряный призёр Первой лиги Украины (1): 2014/15 ()
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (2): 2009/10, 2010/11
 Бронзовый призёр Первой лиги Грузии (1): 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Черкащина»
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Гагра» Тбилиси
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Мерани» Мартвили
Игроки ФК «Горняк-Спорт»